Полін Пармантьє була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Сорана Кирстя виграла титул, перемігши у фіналі Сабіне Лісіцкі з рахунком 2–6, 6–4, 7–6(4).

Сіяні гравчині 

  Пен Шуай (півфінал)
  Ольга Говорцова (1-ше коло)
  Сорана Кирстя (переможниця)
  Сабіне Лісіцкі (фінал)
  Магдалена Рибарикова (півфінал, знялася через хворобу)
  Моніка Нікулеску (чвертьфінал)
  Акгуль Аманмурадова (1-ше коло)
  Галина Воскобоєва (знялась через хворобу)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

Tashkent Open 2008
Tashkent Open
2008 в узбецькому спорті